Kirsch

Pessoas
Russell Kirsch

Localidades

Kirsch-lès-Sierck

Desambiguação